Гелена Сукова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Паскаль Параді.

Мартіна Навратілова виграла титул, перемігши у фіналі Наташу Звєрєву з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Пем Шрайвер (3-тє коло)
  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (2-ге коло)
  Наташа Звєрєва (фінал)
 n/a
  Лорі Макніл (3-тє коло)
  Клаудія Коде-Кільш (3-тє коло)
  Зіна Гаррісон (3-тє коло)
  Лариса Савченко (чвертьфінал)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)
  Барбара Поттер (3-тє коло)
  Раффаелла Реджі (3-тє коло)
  Патті Фендік (1-ше коло)
  Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)
  Даянн Балестрат (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Pilkington Glass Championships 1988 Draw

1988
Тур WTA 1988